Malus může být:

 zvýšení pojistného (pojistná penalizace) uplatněné v souvislosti s opakovanou nebo nadměrnou pojistnou událostí, kterou zavinil pojistník, opak bonusu

 rod Malus, jabloň
 Malus domestica (jabloň domácí)
 Malus sylvestris (jabloň lesní)
 Malus sieversii (jabloň Sieversova) aj.

příjmení
 Étienne-Louis Malus (1775-1812), francouzský důstojník, inženýr, matematik a fyzik
 Karl Malus, fiktivní postava z fiktivního Marvelova vesmíru (anglicky Marvel Universe)

Externí odkazy